Нанкин 2009 — 2-й международный двухкруговой шахматный турнир, проходивший с 27 сентября по 10 октября в Нанкине (Китай).

 Категория: 21-я (средний рейтинг: 2763.67)
 Главный арбитр: ()
 Контроль: 90 минут на 40 ходов и 60 минут до конца партии.
 Призовой фонд: 250,000 евро
 Место проведения: ()

Участники

Движение по турам

Таблица турнира

Ссылки 
 Официальная страница турнира
 Нанкин 2009 (на сайте ChessPro.ru)

Международные соревнования по шахматам в Китае
Сентябрь 2009 года
Октябрь 2009 года
2009 год в шахматах
Международные спортивные соревнования в Нанкине
Спорт в Китае в 2009 году